Les Durrani (درانی en persan) sont une tribu afghane de l'ethnie pachtoune. Connue avant 1747 sous le nom des Abdâlî (ابدالی persan), la tribu change de nom en 1747 lors du couronnement d'Ahmad Shâh Durrani comme padishah d'Afghanistan et donne son nom à un empire jusqu'en 1826. 

Durrani est un dérivé de dur-é-duran qui signifie la perle des perles en langue pachtou. À tort, ils sont souvent évoqués ainsi du fait de la ligne Durand, imposé durant la colonisation britannique, qui divise les Pachtounes d'Afghanistan et du Pakistan, mais il n'y a aucun lien avec ce nom.

Organisation 

Cette tribu influente de l'Afghanistan, se subdivise en plusieurs branches dont les Popalzaï et les Barakzaï. Tous les souverains de l'Afghanistan sont d'ailleurs issus de ces deux branches. Ces branches se subdivisent ensuite en clans : comme le clan Sadozaï (issu des Popalzai) ou Mohammadzaï (issu des Barakzaï). Hamid Karzai, chef de l'État afghan de 2001 à 2014, fait partie de la branche des Popalzaï.

Présents essentiellement dans le sud de l'Afghanistan, les Durrani ont la particularité de maîtriser les deux langues nationales (le dari et le pachto) et font partie de l'élite intellectuelle pachtoune. La tribu est forte de 5 millions d'individus dispersés d'un côté et de l'autre de la frontière afghano-pakistanaise.

L'autre grand groupe pachtoune sont les Ghilzai.

Arbre généalogique de la branche Barakzaï et Popalzaï

Annexes

Liens externes 
Genealogical Gleanings

 

Histoire de l'Afghanistan
Tribu pachtoune
Empire durrani